Zippe

příjmení
 Augustin Zippe (1747–1816) – katolický kněz, rektor pražského semináře
 Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791–1863) – mineralog a geolog
 Gernot Zippe (1917 Varnsdorf-2008) - česko-německý fyzik, vynálezce centrifugy
 Stanislav Zippe (* 1943) – český výtvarník, malíř, sochař

jiné
 Zippeit – uranový minerál, pojmenovaný po F.X.M. Zippem

Německá příjmení
Česká příjmení